Дискографія співака і автора пісень Тайо Круза.

Альбоми

Студійні альбоми

Збірники

Концертні альбоми

Сингли

Як головний артист 

 Примітки

Як запрошений артист

Саундтреки

Музичне відео

Примітки 

Тайо Круз